Габриа́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Габриадзе, Григорий Иванович (1917—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Габриадзе, Резо Леванович (1936—2021) — советский и грузинский сценарист, драматург, режиссёр, художник, скульптор.